Il doppio  dell'Aberto Santa Catarina De Tenis 2011 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2011.

Franco Ferreiro e André Sá hanno battuto in finale Adrián Menéndez Maceiras e Leonardo Tavares 6–2, 3–6, [10–4].

Teste di serie 

 Franco Ferreiro /  André Sá (campioni)
 Adrián Menéndez Maceiras /  Leonardo Tavares (finale)

 Thiago Alves /  Júlio Silva (semifinali) 
 Facundo Bagnis /  Andrés Molteni (primo turno)

Tabellone

Draw

Note 
 

Aberto Santa Catarina De Tenis 2011